Sharp WQ-267Z — переносная стереофоническая магнитола, серийно выпускалась компанией Sharp Corporation с 1985 года по 1996 год. Со второго полугодия 1987 года магнитола получила упаковочную коробку с её изображением в натуральную величину и с цветной графикой. В 1987 году магнитола была импортирована в СССР в комплекте с сугубо русскоязычным руководством по эксплуатации которое при этом было единым и продавалась в валютных магазинах по линии «Берёзка». Выпускалась в двух цветах окраски корпуса: чёрный и красный.

История 
Разработка началась в 1983 году. В декабре 1982 года магнитола была задумана, как реверсная на кармане Tape 1, с таймером и работающая от 10,5 вольт. В магнитоле применялись 4-диапазонный переключатель, ручное переключение источников питания и светодиодная индикация из четырёх красных светодиодов. Также были диапазоны для прослушивания звука с телевизионных каналов. В июле 1984 года выпустили первый прообраз магнитолы модели Sharp QT-Y4 и в таком виде магнитола была выставлена на презентацию нового поколения кассетных магнитол Японии на середину 1980-х. В январе 1985 года магнитола техническим контролем качества была одобрена и в результате пошла в серию под индексом WQ-267Z. В серийном образе магнитола была упрощена без потерь прежних качеств и стала массовой почти во всём мире. Вместо реверсного лентопротяжного механизма на кармане Tape 1 в магнитоле ставили два одинаковых лентопротяжных механизма с полным автостопом в обоих карманах. В 1986 году серийное производство этой же магнитолы началось в Малайзии и в результате этого вместо японских лентопротяжных механизмов в неё ставили китайские (с бабочками на подающем и приёмном узлах). Производство данной магнитолы в Малайзии шло под руководством этой же японской фирмы Sharp Corporation.

В январе 1989 года Японская фирма сама полностью отказалась от дальнейшего серийного производства этой магнитолы и поэтому производство в Японии данной модели в 1989 году было прекращено и дальнейший серийный выпуск продолжался только в Малайзии до 1996 года, но под руководством этой же фирмы Sharp Corporation. С тех пор во всех магнитолах вместо японских лентопротяжных механизмов ставили только китайские.

Технические характеристики 
Входное электрическое питание 110—127 В и 220—240 В.

Коэффициент детонации ±0,25 %.

Максимальная выходная мощность 14 Вт (PMPO).

Диапазон частот 63…12500 Гц.

Отношение сигнал/шум 55 дБ.

Габариты — 484х130х116 мм. Вес 2,7 кг.

Основа 
Магнитола сделана на основе магнитолы Sharp QT-Y4. Убраны переключатель питания, таймер, светодиодная индикация и реверсная функция на кармане Tape 1. Добавлена возможность питания от сети 110/127 В и 220/240 В. Переключение с батарейного питания на сетевое стало автоматическим (при вставлении в магнитолу электрошнура). Изменены диапазоны радиоприёмника (убраны диапазоны для телевизионных каналов), добавлен регулятор тонкой настройки. Хромированные ручки регуляторов громкости и тембра заменены цветными, под цвет корпуса. Японские тексты полностью заменены английскими.

Устройство 
Магнитола имеет встроенную акустическую систему с двумя динамиками, с каждым из которых параллельно соединён фильтр. Встроенный радиоприёмник позволяет принимать волны следующих диапазонов: MW (средние волны), SW1 (короткие волны 1), SW2 (короткие волны 2) и FM (ЧМ — ультракороткие волны). Также на магнитоле имеется переключатель подавления биения. Магнитофон позволяет воспроизводить фонограммы с кассет с магнитной лентой длиной не более С-90 на обоих карманах и записывать на кармане Tape 2. Имеется полный автостоп на воспроизведение, перемотку вперёд и назад. В обоих карманах имеются китайские лентопротяжные механизмы с полным автостопом. Эквалайзеры отсутствуют, есть только два потенциометра вращательного типа: регуляторы громкости и тембра. Имеется встроенный микрофон для записи голоса, обычная и высокоскоростная перезапись, последовательное воспроизведение кассет, начиная с кармана Tape 1 и заканчивая карманом Tape 2, синхронный пуск обоих лентопротяжных механизмов при запуске на перезапись. К магнитоле можно подключить стереонаушники.

Достоинства 
 Современный дизайн, хромированные панельки с фильтрами, эргономичный передок с закруглёнными вертикальными линиями на концах.

 Автоматическое включение питания при включении радиоприёмника или магнитофона.
 Стереофоническое чистое звучание за счёт одновременного звучания обычных динамиков и верхнечастотных фильтров (ВЧ-пищалки).

 Автоматическое переключение питания с батарейного на сетевое при вставлении съёмного электрического шнура питания от сети переменного тока.

 Встроенный блок питания от сети.
 Имеется возможность работать от разных напряжений сети питания: 110—127 В и 220—240 В. Имеется также переключатель входного напряжения питания.

 Регулировка чёткости в коротковолновых диапазонах.

 Чёткий приём радиостанций в диапазоне FM.

Недостатки 
 Отсутствует регулятор баланса, баланс невозможно регулировать.
 Отсутствует гнездо для внешнего микрофона, что не позволяет делать запись от внешних устройств.
 Отсутствует линейный вход.
 Отсутствует светодиодный индикатор наличия стереосигнала (FM Stereo), как например, у магнитолы Toshiba RT-70S, где индикатор включения питания имеется. Хотя некоторые считают это достоинством.
 Нет диапазона LW (длинные волны), невозможен приём радиопередач по длинным волнам.

Отличия от советской магнитолы Вега РМ-252С 

Большинство вышеизложенных отличий магнитолы Sharp WQ-267Z от Вега РМ-252С заключаются в том, что магнитола Sharp WQ-267Z более совершенна, чем Вега РМ-252С.

Интересные факты 
 Первый опытный образец этой магнитолы — Sharp QT-Y4 выпустили в июле 1984 года.
 Модель QT-Y4 вышла раньше, чем QT-Y3.
 У магнитолы выпусков с января 1985 года по первое полугодие 1987 года упаковочная коробка была с чёрно-белым изображением магнитолы на голубом фоне и с белыми строками с чёрными надписями, которые были только на английском языке. Все тексты на коробке были только на английском языке. Со второго полугодия 1987 года графика на коробке стала цветной и магнитола стала изображаться ровно в двухмерном виде своего передка в цветном изображении и на коробке появились надписи на языке, соответствующем стране импорта (для СССР — русский, для Франции — французский, для Германии — немецкий, для Колумбии или Мексики — испанский и т. п.).
 У магнитолы Sharp WQ-267Z не было белого цвета окраски в отличие от магнитол Sharp QT-Y3, QT-Y4 и Sharp WQ-268E.
 С этой магнитолы и магнитолы Sharp QT-Y4 в СССР частично сдирали все модификации отечественной продукции Вега: это была магнитола Вега РМ-252С.
 Магнитола Вега РМ-252С с 1994 до 1996 года собиралась на Бердском ПО Вега и последняя модификация этой магнитолы унифицируется с магнитолой Sharp WQ-267Z.
 Магнитола в начале 90-х вытесняла в домашней эксплуатации всю советскую радиоаппаратуру.
 Магнитолы Sharp WQ-267Z в СССР в 1987 году пришли в домашнюю эксплуатацию на смену магнитофонам Тоника-310 стерео, снятым с производства в 1982 году и Вильма-311 стерео, снятым с производства в декабре 1985 года, а также советских магнитол Вега РМ-252С.
 Магнитола Sharp WQ-267Z в 1987 году была более востребована, чем морально устаревшие в то время магнитолы Вега РМ-252С, хотя магнитоле Вега РМ-252С тогда было всего 2 года.
 Магнитола Sharp WQ-267Z намного лучше адаптирована для продажи за пределами Японии, чем её прототип Sharp QT-Y4.

Техника Японии